Парад любви:

 Парад любви — один из крупнейших технопарадов в мире, проходящий в июле в Германии.
 Парад любви — чёрно-белый художественный фильм, комедийный мюзикл режиссёра Эрнста Любича, вышедший в 1929 году.